Jablonné est un toponyme qui peut désigner :

Jablonné nad Orlicí, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Jablonné v Podještědí, une commune du district de Liberec, dans la région d'Ústí nad Labem.

Voir aussi 
 Jablonec
 Jablonná

Homonymie de localités en  Tchéquie